Ez a Kutyapajtik című animációs sorozat epizódlistája.

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái